Die Wette bedeutet:

 die Pascalsche Wette, ein berühmtes Argument für den Glauben an Gott.

Die Wette ist 

 ein Stummfilm von 1919, siehe Die Wette (1919), Regie: Carl Heinz Wolff.
 ein Kurzspielfilm aus dem Jahr 1933, siehe Die Wette (1933), Regie: Georg Jacoby.